Общее экономическое пространство:

 Общее экономическое пространство Европейский союз-Россия ()
 Единое экономическое пространство — общий рынок

См. также 
 ЕЭП
 Общее пространство (значения)